Lućmierz – część miasta Zgierza, dawniej samodzielna wieś
 Lućmierz-Ośrodek – osada
 Lućmierz-Las – wieś
 Lućmierz – dawna gmina

Zobacz też:
 Proboszczewice-Lućmierz – osiedle w Zgierzu, jednostka pomocnicza gminy